Ко́нкурс пе́сни Еврови́дение 1970 — 15-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 21 марта 1970 года. Так как на конкурсе 1969 года было четыре победителя, была проведена жеребьёвка, чтобы определить, какая из стран проведёт этот конкурс. Жеребьевку выиграли Нидерланды, и Евровидение-1970 состоялось в Амстердаме, в конгресс-центре RAI.

Певица Дана, представлявшая Ирландию, выиграла Гран-при с песней «All Kinds of Everything» («Всё вокруг»), опередив на 6 баллов Мэри Хопкин, представлявшую Великобританию.

Место проведения 

Амстердам () — столица и крупнейший город Нидерландов. Является столицей королевства с 1814 года. Расположен в провинции Северная Голландия на западе страны в устье рек Амстел и Эй.

Конкурс прошёл во второй раз в Нидерландах, но впервые в Амстердаме. Местом проведения стал конгресс-центр RAI (Велосипедной и автомобильной промышленности Нидерландов).

Формат 
После ничьей годом ранее было решено, что в случае ничьей за первое место, будут вновь исполнены все песни от стран, занявших первую строку, после чего остальные будут голосовать заново, чтобы разрешить ничью. Если и после повторного голосования не удалось определить победителя, объявляется ничья.

Евровидение 1970 года стало первым, в котором перед выступлениями участников были показаны короткие видео-открытки.

Участвующие страны 

Из-за ничьей в 1969 году, четыре страны — Норвегия, Португалия, Швеция и Финляндия, решили бойкотировать конкурс. Несмотря на это, Португалия всё таки провела национальный отбор, в котором победил певец Сержиу Боржиш.

Среди участников конкурса были уже известные исполнители, такие как голландский певец Давид Александр Винтер (представлявший Люксембург) и валлийка Мэри Хопкин, известная, как исполнительница англоязычной версии романса «Дорогой длинною» — «Those Were the Days». Испанию на конкурсе представлял начинающий и ещё малоизвестный певец Хулио Иглесиас.

Первый раз в истории конкурса, все исполнители участвовали в нём впервые.

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Дольф ван дер Линден
  — Бернар Жерар
  — Марио Капуано
  — Моймир Сепе
  — Джек Сэй
  — Франк Пурсель
  — Джонни Арти
  — Раймон Лефевр
  — Аугусто Альгеро
  — Джимми Уолтер
  — Кристиан Брун
  — Дольф ван дер Линден

Результаты

Голосование 

Результаты голосования от каждой страны объявляли:

  — Флип ван дер Схали
  — Александр Бургер
  — Энцо Тортора
  — Драгана Маркович
  — Андре Агон
  — ?
  — Колин Уорд-Льюис
  — ?
  — Рамон Ривера
  — ?
  — Ганс-Отто Грюнефельдт
  — Джон Скехан

Ссылки 
 esctoday.com
 Официальный сайт конкурса

Примечания 

 
1970 год в музыке
1970 год в телевидении